Die Liste der Naturdenkmale in Abtsgmünd nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Ostalbkreis liegenden Gemeinde Abtsgmünd. In Abtsgmünd gibt es insgesamt 32 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 12 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 20 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Abtsgmund
 Abtsgmund